Васи́лий Зо́тов:
 Зотов, Василий Глебович (род. 1974) — российский актёр.
 Зотов, Василий Никитович (1668—1729) — генерал-майор, генеральный ревизор Сената. 
 Зотов, Василий Петрович (1899—1977) — Герой Социалистического Труда.